Morago – pittore italiano
Morago – frazione del comune di Pianello Val Tidone, in Italia